La Estación de Ferrocarriles de Guadalajara es una es una estación de trenes que se ubica en Guadalajara, Jalisco. Desde la estación se aborda el Tren Tequila Express.

Historia

Inicios 
La ciudad necesitaba que el tren pasara ya por aquí, pues esto serviría mucho para el comercio, transporte y comunicación; se hicieron los proyectos de estación y ya que se escogió una, el gobernador Ramón Corona, fijo sus ojos a los terrenos situados a la espalda del destruido monasterio de San Francisco. Esta superficie hasta el Agua Azul, la ocupaban la huerta de los Colegiales, varios corrales, parcelas y algunas casas muy humildes. Se levantó la estación después de tumbar los muros que quedaban del convento, la estación se inauguró el 15 de mayo de 1888, día en que llegó a esta ciudad el primer ferrocarril, proveniente de la Ciudad de México.

Remodelación 
En 1957, se terminó la rehabilitación de la línea ferroviaria Guadalajara-Irapuato, inmediatamente después se inició la construcción de la actual estación; para diciembre de 1958, la obra civil, la de los patios y vías, estaba terminada a un 90 por ciento. La decisión de la construcción de esta nueva terminal fue de los Ferrocarriles Nacionales de México y del gobernador Agustín Yáñez. Frente a la estación se encontraba como monumento, una máquina de vapor que, allá por los años veinte, hacía el recorrido de Guadalajara a Chapala, pesaba 15 toneladas y se colocó sobre una base de cantera en 1960.

En la sala de espera estaban 38 bancas de madera y en los alrededores de esta sala, se encontraban varios puestos que ofrecian la venta ropa, bolsas, alimentos, libros, boletos de la Lotería instantánea, y otras cosas. También le cambiaron el piso, que anteriormente era de granito y sobre éste, colocaron vitropiso de color café muy claro. Las pilastras que antes estaban tapizadas de mosaico, se cubrieron de cemento dándole una vista muy rústica, la estación se inauguró en el año de 1960, por el presidente de la República, Adolfo López Mateos.

Época de Oro 
Desde la estación salían trenes hacia diferentes partes del paisa, las rutas más importantes eran. el Ferrocarril del Pacífico, que tenía como destino final Nogales, y el Tapatío, que tenía como destino final la estación Buenavista en la Ciudad de México. Este último servicio partía las 8:00 am desde la Ciudad de México y 20:00 horas y llegaba a Guadalajara a las 18:00 horas o a las 8:00 de la mañana

Actualidad 
En agosto de 1997, se anunció unas de las apuestas más grandes de Jalisco para fomentar el turismo nacional e internacional: la unión de empresarios y gobierno, quienes crearon el Tren Tequila Express. Se trataba de recorridos turísticos en ferrocarril de Guadalajara a Tequila, a fin de promover el paisaje agavero y las haciendas donde se produce la bebida más famosa de Jalisco, el tequila.

Fue así que la Cámara de Comercio y distintos empresario se sumaron para hacer realidad este sueño que tocó su cristalización en la gestión de Alberto Cárdenas Jiménez como Gobernador del Estado.

Véase también 

 Ferrocarriles Nacionales de México
 Ferrocarriles en México

 Estación Buenavista

Referencias 

Guadalajara